Дерек Ричардсон (; род. 18 января 1976 года, Куинсбери, Нью-Йорк) — американский актёр.

Биография 

Дерек Ричардсон-младший родился в Куинсбери, Нью-Йорк, старший из пяти детей доктора медицины Дерека Ричардсона и его жены, Эллен. Он пошёл в школу Холдернесс (Нью-Хэмпшир) и позже поступил в колледж Колорадо (1994-98). Он начал свою актёрскую карьеру с гостевой роли в «Закон и порядок» и «Незнакомцы с конфеткой». После переезда в Лос-Анджелес в 2002 году, он прошёл кастинг на повторяющуюся роль в Джей Джей Абрамс' Фелисити как любовник Кери Рассел. Впоследствии он снялся в приквеле к франшизе «Тупой и ещё тупее» — «Тупой и ещё тупее: Когда Гарри встретил Ллойда» как персонаж Джеффа Дэниелса в молодости, Гарри Данна.

Ричардсон снялся в паре с Джей Эрнандес, как один из основных персонажей в фильме ужасов Хостел киностудии Лайонсгэйт, режиссёра Элая Рота и в качестве исполнительного продюсера Квентина Тарантино. Его участие в этом фильме ужасов принесло ему в 2006 году кинопремию MTV в номинации «Кинонаграда MTV за лучший испуг».
В этом же году он начал сниматься в телевизионном шоу «Люди в деревьях» в роли Патрика Бакалавра.

В 2012-2014 годах он играл Нолана Джонсона — во всех 100 эпизодах ситкома Чарли Шина  Управление гневом.

Личная жизнь 
 В 2012 году он женился на немецкой киноактрисе Франке Потенте в ходе приватной церемонии. Они познакомились во время съёмок в одном из эпизодов Доктора Хауса.
 У них две дочери:
  Полли Ричардсон (род. в апреле 2011) и 
 Джорджи Ричардсон (род. 2013).

Фильмография

Примечания 

Родившиеся в 1976 году
Киноактёры США